Такмичење у стреличарству на Летњим олимпијским играма 2008-е било је четрнаести пут на олимпијскоим играма Такмичање је трајало седам дана у периоду од 9. до 15. августа 2008. 

И мушкарци и жене су имали исте величине мата од 1,22 м и сталак исте је удаљен од места гађања 70 м. Такмичење се одржавало у четири дисциплине поједниначно и екипно за жене и мушкарце.

Учествовало је 128 такмичара из 49 земаља.

Земље учеснице

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Спољашње везе 

 
 Дукументација система квалификација
 Званични ФИТА вебсајт

Стреличарство на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.